Села:
 Македонівка — Донецька область, Нікольський район
 Македонівка — Луганська область, Луганський район